Широ́ково — название ряда населённых пунктов:

Болгария 
 Широково — село в Русенской области.

Россия 
 Широково — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Широково — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Широково — деревня в Фурмановском районе Ивановской области.
 Широково — село в Нижнеудинском районе Иркутской области.
 Широково — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Широково — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Широково — деревня в Казачинском районе Красноярского края.
 Широково — село в Шатровском районе Курганской области.
 Широково — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Широково — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Широково — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
 Широково — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Широково — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Широково — деревня в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

См. также 
 Широков